Lathys teideensis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Dictynidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Tenerife aux îles Canaries en Espagne.

Description 
Le mâle holotype mesure  et les femelles de  à .

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de teide[a] et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, le Teide.

Publication originale 
 Wunderlich, 1992 : Die Spinnen-Fauna der Makaronesischen Inseln: Taxonomie, Ökologie, Biogeographie und Evolution. Beiträge zur Araneologie, , .

Liens externes

Notes et références 

Dictynidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Tenerife